Mini-kiwi může být nevědecké označení pro plody nebo rostliny druhu:
 Aktinidie význačná
 Aktinidie stříbrná
 Aktinidie kolomikta